U rozhledny je název více vrcholů:

 U Rozhledny (Hornosvratecká vrchovina) – výrazný kopec Hornosvratecké vrchoviny (669 m n. m.)
 U rozhledny (Vranovská pahorkatina) – nejvyšší vrch Vranovské pahorkatiny (475,6 m n. m.)
 U Rozhledny (Orlická tabule) – nejvyšší vrch Opočenského hřbetu (451 m n. m.)
 U rozhledny – alternativní název pro Frýdlantský vrch či Frýdlantskou výšinu (399,1 m n. m.), významný bod Raspenavské pahorkatiny